Malleville ist der Name zweier französischer Gemeinden:
 Malleville-les-Grès im Département Seine-Maritime
 Malleville-sur-le-Bec im Département Eure

Malleville ist der Familienname folgender Personen:
 Claude de Malleville (1597–1647), französischer Schriftsteller